Seznam islandských měst a vesnic řazený podle počtu obyvatel:

Podobný článek 
 Seznam islandských obcí

Města